Уэльский (Уэльская) — имя прилагательное от существительного Уэльс.

 Уэльский язык
 Уэльский университет
 Принц Уэльский
 Патерн Уэльский

 Уэльская гвардия
 Мод Уэльская
 Диана, принцесса Уэльская
 Шарлотта Августа Уэльская

Фамилия 
 Уэльская, Ангелина